Winten heißen:
 Winten (Hellenthal), Ortsteil der Gemeinde Hellenthal im Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Winten (Gemeinde Eberau), Ortschaft der Marktgemeinde Eberau, Bezirk Güssing, Burgenland
 Winten (Gemeinde Geinberg), Ortschaft der Gemeinde Geinberg, Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Winten (Gemeinde Maria Anzbach), Ortschaft der Gemeinde Maria Anzbach, St. Pölten-Land, Niederösterreich

Siehe auch:
 Windten
 Winton